Только ты и я:
 «Только ты и я» — американская романтическая комедия 2000 года.
 «Только ты и я» — американская драма 2005 года.

См. также